Rønne, la capital y mayor localidad de la isla de Bornholm, Dinamarca
 Hans Rønne, un gimnasta artístico danés
 Lise Rønne, periodista y presentadora de televisión danesa
 Martin Rønne, marinero, velero, militar y explorador polar noruego